Les dades més destacades de la temporada 1920-1921 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Fets destacats 
El Barcelona torna a guanyar amb facilitat el Campionat de Catalunya però decideix no participar en el d'Espanya després de produir-se un sobtat canvi de seu. En principi s'havia de jugar a Sevilla però després la Federació Espanyola la va traslladar a Bilbao.

El 17 juliol 1921 Joan Gamper, per quarta vegada, es fa càrrec de la presidència del club. Entre els seus projectes immediats hi ha el de construir un nou terreny de joc per al club.

PlantillaDiccionari del Barça. Antoni Closa, Jordi Blanco. Cartoné. Enc. Catalana 1999.  / 84-412-0126-9 EAN: 9788441201262

Classificació

Resultats 

 1. La final fou jugada contra el campió de Primera "B" per decidir el representant de Catalunya al Campionat d'Espanya.

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1920 a Catalunya
Competicions esportives del 1921 a Catalunya